Branch steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Branch (Arkansas)
 Branch (Louisiana)
 Branch (Michigan)
 Branch (Minnesota)
 Branch (Mississippi)
 Branch (Missouri)
 Branch (Texas)
 Branch (Wisconsin), im Manitowoc County
 Branch Dale (Pennsylvania)
 Branch Hill (Ohio)
 Branch Village (Rhode Island)
 Branch County, County in Michigan

Weitere Orte:
 Branch (Newfoundland and Labrador), Kanada

Informatik:
 Entwicklungszweig einer Software, siehe Abspaltung (Softwareentwicklung)
 Branch (Maschinenbefehl)

im NRHP gelistete Objekte:
 Branch Banking, in Wilson, North Carolina, ID-Nr. 78001986
 Branch Banking House, in Woodville, Mississippi, <ID-Nr. 78001635
 Branch Brook Park, in Newark and Belleville, New Jersey, ID-Nr. 81000392
 Branch Building, in Richmond, Virginia, ID-Nr. 70000878
 Branch House, in Richmond, Virginia, ID-Nr. 84003569

Branch ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Branch (* 1963), US-amerikanischer Basketballspieler
 Anthony Martin Branch (1823–1867), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Ben Branch (1924–1987), US-amerikanischer Unternehmer, Tenor-Saxophonist und Bandleader
 Billy Branch (* 1951), US-amerikanischer Mundharmonika-Spieler
 Brian Branch (* 2001), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Cliff Branch (1948–2019), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Craig Branch (* 1977), australischer Skirennläufer
 Deion Branch (* 1979), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Emmett Branch (1874–1932), US-amerikanischer Politiker
 Geraldine Branch (1908–2016), US-amerikanische Frauenärztin
 Graham Branch (* 1972), englischer Fußballspieler
 Jaimie Branch (1983–2022) US-amerikanische Jazz- und Improvisationsmusikerin
 James Plunky Branch (* 1947), US-amerikanischer Jazz-, Funk- und R&B-Musiker
 John Branch (1782–1863), US-amerikanischer Politiker
 Lawrence O’Bryan Branch (1820–1862), Politiker und Brigadegeneral der Konföderierten
 Michelle Branch (* 1983), US-amerikanische Sängerin, Texterin und Gitarristin
 Taylor Branch (* 1947), US-amerikanischer Autor und Historiker
 Vanessa Branch (* 1973), US-amerikanisch-britische Schauspielerin und Fotomodell
 William A. B. Branch (1847–1910), US-amerikanischer Politiker
 William Roy Branch (1946–2018), britisch-südafrikanischer Herpetologe

Siehe auch:

 Branch River
 Branch Township
 Big Branch
 Jordan Branch
 Patterson Branch
 Schoolhouse Branch
 Sand Branch
 Scott Branch
 Spencer Branch
 Stone Branch
 Ward Branch
 Welch Branch
 Bransch
 Brantsch